Jméno Jiří Richter nese více osobností:

 Jiří Richter (brankář) (* 14. března 1964) – bývalý český fotbalový brankář
 Jiří Richter (počítače) (* 11. dubna 1963) – český odborník na 8bitové počítače, spoluzakladatel firmy JRC (Jiří Richter Computers)